Юрмаш — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Юрмаш — деревня в Гафурийском районе Башкортостана
 Юрмаш — деревня в Нуримановском районе Башкортостана

Железнодорожные станции 

 Юрмаш — станция в селе Русский Юрмаш

Реки 
 Юрмаш — приток Тузы в Белорецком районе Башкортостана
 Юрмаш — приток Усолки в Гафурийском районе Башкортостана
 Юрмаш — река, впадает в Старую Старицу в Иглинском и Уфимском районах Башкортостана
 Юрмаш — протока реки Юрмаш из Старой Старицы в Уфу

Прочее 
 «Юрмаш» — Юргинский машиностроительный завод (г. Юрга, Кемеровская область)
 «Юрмаш» — женский волейбольный клуб из города Юрга (Кемеровская область)

См. также 
 Русский Юрмаш
 Старый Юрмаш
 Новый Юрмаш
 Малая Юрмаш
 Юрмашка